Arnoldshof ist:

 ein Weiler in der Gemeinde Wriedel in Niedersachsen
 die deutsche Bezeichnung für den polnischen Ort Rokitno

Siehe auch:
 Hofanlage Arnoldshof